Нападе́ние — выступление против кого- или чего-нибудь с целью сокрушить (нанести поражение), уничтожить или нанести ущерб:

 Нападение (в англо-американском праве) — попытка применения силы или угроза физическим насилием.
 Агрессия (в международном праве) — применение силы одним государством против территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства.
 Нападение (в шахматах) — создание угрозы взятия неприятельской фигуры.
 Нападение (в футболе) — см. «Нападающий (футбол)».

В культуре
 «Нападение» — нидерландский чёрно-белый фильм 1962 года режиссёра Пол Рота;
 «Нападение» — нидерландский фильм 1986 года, экранизация произведения Харри Мулиша. Премия «Оскар».

См. также

Примечания